Leoni bezeichnet:

 Leoni (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg am Starnberger See
 Leoni (Schiff, 1926), ehemaliges Fahrgastschiff auf dem Starnberger See
 Leoni AG, deutscher Draht-, Kabel- und Bordnetzhersteller

Leoni ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Leoni (1917–1970), italienischer Radrennfahrer
 Bruno Leoni (1913–1967), italienischer Rechtsphilosoph
 David Leoni (* 1982), kanadischer Biathlet
 Endrio Leoni (* 1968), italienischer Radrennfahrer
 Francesco Cesarei Leoni (1756–1830), italienischer Kardinal
 Franco Leoni (1864–1949), italienischer Komponist
 Giacomo Leoni (auch James Leoni; 1686–1746), italienischer Architekt
 Gianni Leoni (1915–1951), italienischer Motorradrennfahrer
 Giorgio Leoni (* 1950), san-marinesischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Antonio Leoni (vor 1600–1652), italienischer Komponist
 Giulio Leoni (* 1951), italienischer Schriftsteller

 Johnny Leoni (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Joseph Leoni († 1834), bayerischer Hofsänger und Gastwirt am Starnberger See
 Lamberto Leoni (* 1953), italienischer Rennfahrer
 Leone Leoni (1509–1590), italienischer Bildhauer, Goldschmied, Medailleur und Steinschneider
 Luca Leoni (* 1973), italienischer Musiker
 Luigi Leoni (* 1935), italienischer Schauspieler
 Ottavio Leoni (1578–1630), italienischer Maler
 Peter Leoni, deutscher Mediziner (um 1800)
 Pompeo Leoni (um 1530–1608), italienischer Bildhauer, Medailleur und Kunstsammler
 Raúl Leoni (1905–1972), venezolanischer Präsident
 Roberto Leoni, italienischer Drehbuchautor
 Téa Leoni (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Tommaso Leoni (* 1991), italienischer Snowboarder

Siehe auch:
 Istituto Bruno Leoni, italienischer Think-Tank mit libertärer Ausrichtung
 Leon Leoni, ungarischer Stummfilm von 1917
 Leone
 Leonie